Plaats in Indonesië
 Sukaramai II (Seuruway), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tamiang in de provincie Atjeh
 Sukaramai II (Medan Area), een plaats in het bestuurlijke gebied Medan in de provincie Noord-Sumatra